Schapowalow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Sidorowitsch Schapowalow (1871–1942), russischer Revolutionär und Autor
 Iwan Nikolajewitsch Schapowalow (* 1966), russischer Musikproduzent und Musikmanager
 Jewgeni Petrowitsch Schapowalow (1904–1977), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Juri Borissowitsch Schapowalow (* 1943), russischer Geologe
 Lew Sergejewitsch Schapowalow (1905–1997), sowjetischer Schriftsteller, siehe Lew Sergejewitsch Owalow
 Oleksandr Schapowalow (auch Oleksandr Schapowal; 1975–2022), ukrainischer Balletttänzer
 Susanne Schapowalow (1922–2022), deutsche Fotografin
 Wiktor Leonidowitsch Schapowalow (* 1965), russischer Automobilrennfahrer
 Witali Wladimirowitsch Schapowalow (1939–2017), russischer Schauspieler